Termenul Filon poate să fie:

Filon o formă de zăcământ în geologie și minerit
Filon ca sursă spirituală:   Cei ce ne-au dat nume, Graiul vostru, viziunea țăranului din Gorj asupra lumii, Radu Cosașu, 

Nume de persoană: (scris uneori și Philon)
 Filon istoric roman vezi: Pilat din Pont
 Filon din Alexandria (n. 15/10 î.Hr. - d. c. 54 d.Hr.), filozof evreu;
 Filon din Bizanț (ca. 280 î.Hr. – ca. 220 î.Hr.), mecanic grec;
Filon ca traducător Listă de traducători ai Bibliei
Moș Filon din articolul Bordei Verde, Brăila
Dorca Filon din Cronologia Mișcării Legionare
Hărșan Filon notar Idicel-Pădure, Mureș